Яндро Мигель Кинтана Ривальта (; род. , Сьего-де-Авила, Куба) — кубинский борец вольного стиля, чемпион летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, серебряный призёр двух чемпионатов мира, многократный чемпион Америки.

Ссылки 
 
 

Борцы Кубы
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Олимпийские чемпионы от Кубы
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы лёгкого веса
Чемпионы Панамерики по борьбе